Jasper Lake kan syfta på:
 Jasper Lake, Alberta – en sjö i Kanada
 Jasper Lake (TV-producent) – en svensk TV-producent